Prairie County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Prairie County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Prairie County (Montana) – okres státu Montana